Amerikai Egyesült Államok
 Bayne (Lincoln megye, Kansas)
 Bayne (Russell megye, Kansas)
 Bayne (Washington)

Nevek
 Bayne, családnév